Internationaux de Strasbourg 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 250 w sezonie 2022 z cyklu Internationaux de Strasbourg rozgrywany w dniach 15–21 maja 2022 roku w Strasburgu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 203 024 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 we Francji